

Persone
 Ai Carina Uemura  (1981) ― cantante giapponese
 Aiko Uemura (1979) – ex sciatrice freestyle giapponese
 Haruki Uemura (1951) – ex judoka giapponese
 Kana Uemura (1983) – cantautrice giapponese
 Ken'ichi Uemura (1974) – ex calciatore giapponese
 Masayuki Uemura (1943-2021) – docente, ingegnere e autore di videogiochi giapponese
 Naomi Uemura (1941-1984) – alpinista, esploratore e avventuriero giapponese
 Shōen Uemura (1875-1949) – pittrice giapponese

Altro
 5404 Uemura – asteroide della fascia principale
 Naoki Uemura – personaggio della serie manga e anime Detective Conan